Grizzy și lemingii (engleză Grizzy and The Lemmings) este un serial de animație francez creat de Antoine Rodelet și Josselin Charier, și produs de studioul Hari. Acesta a debutat în Franța pe France Télévisions. Turner Entertaiment a făcut o înțelegere cu studioul Hari la Festivalul de Animație Annecy, și astfel a achiziționat acest program în 2016 iar acum se difuzează în toate țările pe canalul Boomerang. În Statele Unite serialul a început să ruleze pe 3 aprilie 2017.

Conform lui Cecilia Persson, vice președintele achiziționărilor și co-producțiilor pentru Turner Broadcasting International, „Grizzy și lemingii menține DNA-ul unei animații clasice și timpurii și se potrivește perfect pentru Boomerang stând pe lângă alte seriale, precum Tom și Jerry”.

Premiera în România a serialului a fost pe 7 noiembrie 2016 pe canalul Boomerang. La început nu a existat dublaj în română, datorită faptului că serialul este non-verbal și fără nici un fel de dialog, totuși însă din 6 februarie 2017 s-a lansat o variantă dublată în română, constând doar în naratorul ce citește numele serialului în română plus titlul episodului.

Pe 15 iulie 2019, primul sezon a fost lansat pe platforma Netflix atât în America cât și în celelalte țări unde este disponibilă (dar nu și în România).

Pe 12 decembrie 2020, al doilea sezon a fost lansat pe platforma Netflix atât în America cât și în celelalte țări unde este disponibilă (dar nu și în România).

Premis
E mare ca un urs, puternic ca un urs, inteligent...ca un urs. În mod normal, niciun alt animal nu ar îndrăzni să îi pună la îndoială acțiunile, iar acest lucru este valabil pentru toți, mai puțin pentru un trib de animale inofensive și amuzante: lemingii.

Întrucât Grizzy și lemingii nu sunt suficient de civilizați pentru a lua în calcul posibilitatea de a conviețui în pace, cele două tabere vor încerca toate trucurile posibile pentru a submina autoritatea celeilalte părți. Atunci când într-un parc național din Canada pădurarul își părăsește cabana, ursul Grizzy încearcă tot ce poate pentru a se relaxa și face ce vrea în aceasta, simțindu-se ca un om normal. Însă lemingii întotdeauna vin și îl deranjează, astfel că de fiecare dată ursul trebuie să se lupte veșnic cu ei în loc să aibă parte de relaxarea bine-meritată, recurgând de cele mai multe ori la măsuri foarte bizare și trăsnite.

Episoade

Referințe și note

Legături externe
 Pagină oficială pe site-ul studioului Hari

Seriale de animație
Desene animate
Boomerang
Seriale franceze
Seriale de televiziune din 2016